Doddridge steht für:

 Doddridge (Arkansas), ein Ort im Miller County (Arkansas), im US-Bundesstaat Arkansas
 Doddridge County, Verwaltungseinheit in West Virginia

im NRHP gelistete Objekte:
 Doddridge Chapel and Cemetery, in Centerville, Indiana, ID-Nr. 03000984
 Doddridge County Courthouse, in West Union, West Virginia, ID-Nr. 82004316

Personen: